Ша́лва Алекса́ндрович Амонашви́ли (род. 8 марта 1931, Тифлис, ЗСФСР) — советский, грузинский и российский педагог, кандидат педагогических наук (1960), доктор психологических наук (1972), с 1989 года академик АПН СССР (сейчас Российская академия образования), член Академии Педагогических Наук Украины,  заведующий лабораторией гуманной педагогики в Московском городском педагогическом университете (МГПУ) (с 1998), почётный доктор Софийского Университета имени святого Климента Охридского, основатель Международного Центра Гуманной Педагогики (2001), лауреат премии Правительства РФ в области образования (2008, 2013), «Рыцарь Гуманной Педагогики» (2003), «Рыцарь детства» (2007). Почётный гражданин Тбилиси (2022).

Награждён  медалью К.Д.Ушинского, «Учитель Великой России».

Организатор ежегодных Международных Педагогических Чтений.

Биография 
Родился 8 марта 1931 года в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия). Окончил Тбилисский государственный университет, факультет востоковедения. Педагогическую деятельность начал пионервожатым в 1952 году, будучи студентом второго курса. В 1958 году окончил аспирантуру при НИИ педагогики им. Я. С. Гогебашвили и защитил кандидатскую диссертацию по педагогике в 1960 году.

Ш. А. Амонашвили относится к числу редких учёных, которые отказываются от своей кандидатской диссертации, поскольку она опровергается его последующими идеями. Своими учителями называет Академика Давида Онисимовича Лордкипанидзе ("...Он пристрастил меня к классической педагогике... (Коменский, Ушинский, Гогебашвили, Руссо, Песталоцци, Макаренко, Сухомлинский и другие классики) и Барната Иосифовича Хачапуридзе (доктор психологических наук, создал свою версию теории установки, исследовал невоспринимаемые раздражители в установке). В 1972 году защитил докторскую диссертацию по психологии на Учёном Совете Института общей и педагогической психологии АПН СССР. В 1970—1980-е годы он активно взаимодействует с известными московскими педагогами и психологами, в частности с В. В. Давыдовым, который оказывает ему помощь, когда деятельность Амонашвили подвергается резкой критике со стороны официальной педагогики и его пытаются освободить от должности заведующего лабораторией. 

С 1958 года по 1991 год работал в НИИ педагогики Грузии — лаборантом, научным сотрудником, учёным секретарём, заведующим лабораторией, заместителем директора, директором, генеральным директором Научно-производственного педагогического объединения.

В 1989—1991 годах был народным депутатом СССР, членом ВС СССР.

С 1991 по 1998 год заведовал кафедрой начального образования в Педагогическом университете имени С. С. Орбелиани (Тбилиси).

С 1998 года по сей день работает заведующим лабораторией гуманной педагогики в Московском городском педагогическом университете (МГПУ).

Член-корреспондент АПН СССР с 23 мая 1985 года, действительный член АПН СССР с 27 января 1989 г., почётный член РАО с 21 марта 1993 года, действительный член РАО с 30 мая 2001 г. Состоит в Отделении психологии и возрастной физиологии. Почётный член МОИП (2015). Доктор Honoris Causa Софийского университета (Болгария). Научный руководитель экспериментальных школ в Москве (№ 1715), С.-Петербурге (№ 38), Тюмени, Нижневартовске, Сургуте и других городах. Ректор Академии педагогического искусства и социализации. В сентябре 2001 года для целей дальнейшего научного исследования и популяризации идей гуманной педагогики при Международном центре Рерихов (МЦР) был создан Международный Центр Гуманной Педагогики под руководством Ш.А.Амонашвили. Руководитель издательского дома «Шалва Амонашвили». Вместе с членом-корреспондентом РАО Д. Д. Зуевым издаёт «Антологию Гуманной Педагогики» (вышло более 40 томов).

Международный Центр Гуманной Педагогики реализует образовательные программы для родителей и учителей, организует семинары, встречи, фестивали российского и международного масштабов, проводит психолого-педагогическую консультационную и просветительскую работу в рамках гуманного мировоззрения.

Награды и премии 
 премия Ленинского комсомола (1988)— за цикл работ по проблемам воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Рыцарь Гуманной Педагогики» (2003)
 премия Правительства РФ в области образования (2008)
 Рыцарь детства (2007).
 премия Правительства РФ в области образования (2013).
медаль: «К.Д.Ушинского, «Учитель Великой России».
 Почётный гражданин Тбилиси (2022).

Семья 
 родители — Амонашвили Александр Дмитриевич (1910—1942) — погиб на фронте, Амонашвили Мария Ильинична (1915—1990).
 сестра — Амонашвили Натела Александровна, учитель Тбилисской I экспериментальной публичной школы № 1, д.п.н., автор пособий и дидактических материалов для 1-4 классов.
 жена — Ниорадзе Валерия Гивиевна (1935—2012) — доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и истории педагогики МГПУ.
 дети — Амонашвили Паата Шалвович (род. 1964) — психолог, социолог, писатель, издатель, Нино — филолог, ювелир.

Педагогические идеи 
Разработчик оригинальной концепции гуманной педагогики. Гуманная педагогика ориентирована на личность ребёнка, абсолютное отрицание авторитарной, императивной (повелительной, приказной) педагогики.

Основные установки 
 Законы учителя: любить ребёнка, понимать ребёнка, относиться с оптимизмом по отношению к ребёнку.
 Принципы: очеловечивание среды вокруг ребёнка, уважение личности ребёнка, терпение в процессе становления ребёнка.
 Заповеди: верить в безграничность ребёнка, в свои педагогические способности, в собственное, возможно неизвестное родителям и окружающим, предназначение ребёнка, в силу гуманного подхода к ребёнку.
 Опоры в ребёнке: стремление к развитию, к взрослению, к свободе.
 Личностные качества учителя: доброта, откровенность и искренность, преданность.

Ш. А. Амонашвили выдвигает следующую установку в воспитании: принятие любого ученика таким, каков он есть: «мы должны быть людьми доброй души и любить детей такими, какие они есть». «Понимать детей — значит стать на их позиции»

Основные методические подходы 
 Технология обучения детей с шестилетнего возраста.
 Все обучение стимулирует активность и самодеятельность детей.
 Обучение с включением типичных ошибок, что приучает детей постоянно думать самостоятельно, слушать, проверять, критически воспринимать всю поступающую информацию.
 Формирование у детей способностей к оценке и самооценке при безотметочном обучении.

Вся воспитательная система построена не по принципу подготовки ребёнка к жизни, а на основе понимания детства как важнейшего жизненного этапа, со своими сложными проблемами и переживаниями, которые должны пониматься и приниматься педагогом.

Труды 
 Амонашвили Ш. А. Обучение. Оценка. Отметка. — М., 1980
 Амонашвили Ш. А. Созидая человека. — М., 1982.
 Амонашвили Ш. А. Здравствуйте, дети!: Пособие для учителя/ Предисл. А. В. Петровского. — М., 1983.
 Амонашвили Ш. А. Как живете, дети? — М., 1986
 Амонашвили Ш. А. Единство цели. — М., 1987
 Амонашвили Ш. А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников. — М., 1984
 Амонашвили Ш. А. В школу — с шести лет. — М., 1986
 Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике.- М., 1996
 Амонашвили Ш. А. Школа Жизни.- М.,1996.
 Амонашвили Ш. А. Улыбка моя, где ты? Мысли в учительской. — М., 2003.
 Амонашвили Ш. А. Вера и любовь.- М., 2009.
 Амонашвили Ш. А. Исповедь отца сыну.- М.,2009.
 Амонашвили Ш. А. Письма к дочери
 Амонашвили Ш. А. Баллада о воспитании
 Амонашвили Ш. А. Истина Школы.- М.,2006.
 Амонашвили Ш. А. Без сердца что поймём?
 Амонашвили Ш. А. Спешите, дети, будем учиться летать!.- М..2005.
 Амонашвили Ш. А. Почему не прожить нам жизнь героями духа.- М.,2003.
 Амонашвили Ш. А. В Чаше Ребёнка сияет зародыш зерна Культуры. — Артемовск, 2008.
 Амонашвили Ш. А. Рука водящая. — Артемовск, 2009.
 Амонашвили Ш. А. Чтобы дарить Ребёнку искорку знаний, Учителю надо впитать море Света. — Донецк, 2009.
 Амонашвили Ш. А. Как любить детей (опыт самоанализа). — Донецк, 2010.
 Амонашвили Ш. А. Амона-Ра: Легенда о Камне. — Артемовск, 2010.
 Амонашвили Ш. А. Песнь Великой Любви. Саломея. Воин света. — М.: Амрита-Русь 2017. ISBN 978-5-00053-952-1
 Амонашвили Ш. А. Песнь Великой Любви. Воин света. Тысячу лет спустя. — М.: Свет 2018. ISBN 978-5-413-01751-7

На иностранном языке 
Ш. А. Амонашвили автор книг: Педагогическая симфония (трилогия: «Здравствуйте, дети!», «Как живёте, дети?», «Единство цели»). М., 1983—1986; Переведена на многие языки. В 2003 году издана в трёх томах на китайском; Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников. М., 1984. Переведена на чешский, венгерский, болгарский и др. языки; Школа Жизни. М., 1996. Переведена на югославский, эстонский языки;

Переводы на эстонский язык: «Здравствуйте, дети!» - "Tere, lapsed: [poeetiline käsiraamat 6-aastaste õpetamisest]", Tallin: Valgus, 1988
«Школа Жизни» -  "Elu Kool" [traktaat]", Tallinn: Ilo, 2005    

Перевод на финский язык: «Как любить детей (опыт самоанализа)» - "Miten rakastaa lapsia", Humaanin pedagogiikan yhdistys Suomessa ry, 2014

См. также 
 Ирина Ивойлова. Директору школы дали миллион. // Российская газета, 15.11.2013.

Примечания

Ссылки 

 Ш.А. Детское воспитание, формат: вопрос ответ - видео 
 Ш. А. Амонашвили. О смысле жизни 1 часть
 Ш. А. Амонашвили. О смысле жизни 2 часть
 Ш. А. Амонашвили. Ребенок и взрослый в творческом диалоге 1 часть
 Ш. А. Амонашвили. Ребенок и взрослый в творческом диалоге 2 часть
 Ш. А. Амонашвили. О воспитании дочери 1
 Ш. А. Амонашвили. О воспитании дочери 2
 Ш. А. Амонашвили. О воспитании дочери 3
 Ш. А. Амонашвили. О воспитании дочери 4
 Ш. А. Амонашвили. Мысль и воспитание мысли
 Ш. А. Амонашвили интервью Обсуждение закона «Об образовании в РФ»
 Без политики с Шалвой Амонашвили — интервью днепропетровскому телевидению
 Авторский семинар Ш. А. Амонашвили
 Ш.Амонашвили – Видео Лекции По Гуманной Педагогике 
 Видео презентации уроков Ш.А. Амонашвили: «Мудроречие», «Математика», «Слова-подарки»
 Издательский дом Шалвы Амонашвили
 Шалва Амонашвили: «Урок — это когда ребёнок набирает света»
 Программа «Наблюдатель» (эфир 14 мая 2012 года). Гости студии — Виктор Шаталов и Шалва Амонашвили
 Официальный сайт Международного центра гуманной педагогики
 Информационно-консультативный центр Св. Иринея Лионского
 

Выпускники Тбилисского государственного университета
Члены Верховного Совета СССР (1989—1991)
Преподаватели вузов Тбилиси
Преподаватели Московского городского педагогического университета
Почётные доктора Софийского университета
Почётные члены Московского общества испытателей природы (после 1917 года)
Делегаты XIX конференции КПСС
Почётные граждане Тбилиси